Cello  peut faire référence à :
 Cello, un des premiers navigateurs internet disponible pour Microsoft Windows.
 Cello, un film de  (2005).
 Cello Counterpoint, une musique de Steve Reich (2003).
 Cello rock et le cello metal, respectivement deux sous-genres musicaux du rock et du heavy metal. 
 Geumsan Insam Cello, une équipe cycliste sud-coréenne.
 Un cello de dessin animé.
  est le terme anglais pour violoncelle.